Lefkada (eiland) of Lefkas; een Grieks eiland en departement
Lefkada (stad) of Lefkas; de hoofdstad van het gelijknamige Griekse eiland en departement